Gustavo Bombín Espino O.SS.T. (n. San Llorente, Valladolid, Castilla y León, España, 24 de septiembre de 1960) es un obispo católico, teólogo y misionero español afincado en Madagascar.

Biografía 
Cuando era joven descubrió su vocación religiosa y decidió ingresar en la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos ("Trinitarios, O.SS.T"). Realizó su formación eclesiástica en el Seminario-Colegio Santísima Trinidad de Alcázar de San Juan (Provincia de Ciudad Real) y en la Basílica y Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza de Andújar (provincia de Jaén). Seguidamente se licenció por la Facultad de Teología de Granada.

Ya el día 21 de marzo de 1987 fue ordenado sacerdote y fue enviado como misionero a Madagascar.
Allí además de sus tareas en la misión, cabe destacar que ha sido párroco, vicario episcopal y vicario general de la ciudad de Tsiroanomandidy. También fue superior y párroco del distrito misionero de Mantirano, en el Canal de Mozambique.

Actualmente desde el 4 de octubre de 2003, tras haber sido nombrado por el papa Juan Pablo II, es el nuevo Obispo de la Diócesis malgache de Tsiroanomandidy. En este cargo sucede a Mons. Jean-Samuel Raobelina, M.S.

Recibió la consagración episcopal el día 8 de febrero del año siguiente, a manos del entonces Arzobispo de Antananarivo y cardenal Mons. Armand Gaétan Razafindratandra y de sus co-consagrantes: entonces Obispo de Ambatondrazaka Mons. Antoine Scopelliti, O.SS.T. y el actual Obispo de Toliara Mons. Fulgence Rabeony, S.J. Entre el 13 de noviembre de 2018 y el 12 de febrero de 2023 ejerció también de administrador apostólico sede vacante de la Diócesis de Mahajanga.

Enlaces externos 

 Ficha en catholic-hierarchy.org 

Alumnado de la Facultad de Teología de Granada
Obispos trinitarios
Trinitarios de España del siglo XX
Trinitarios de España del siglo XXI